Een verkeersweg:
 M-2.4 (Montenegro)
 Een voormalige verkeersweg:
 M2.4 (Joegoslavië)